

Patronymes 

 Charles Jules Parlier (1827-1888), général français ;
 Eugène Parlier (1929-2017), footballeur suisse ;
 Nicolas Parlier (1995-), un kitesurfeur français ;
 Yves Parlier (1960-), navigateur français.

Toponyme 

 Parlier, agglomération de Californie.

Nom commun 
 Parlier : maître de chantier ou contremaître transmettant oralement les ordres de l'architecte sur un chantier au Moyen Âge. C'était l'ouvrier responsable de la loge des maçons. Cette fonction existait surtout dans les loges allemandes. La fonction est reprise dans les statuts de Ratisbonne approuvés par l'empereur Maximilien en 1498. Les architectes de la famille Parler tirent leur nom de cette fonction (voir : Pierre du Colombier, Les chantiers des cathédrales).
 Parliers : qui sont aussi quelquefois appelés emparliers, ou avant-parliers ; signifient quelquefois les avocats (voir : Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Denis Diderot et de Jean le Rond d'Alembert, tome 12).

Patronyme français
Patronyme suisse